Алекса́ндр Я́ковлевич Го́лышев (1896, Белгород — 4 августа 1937, Свердловск) — советский партийный деятель, государственный чиновник, деятель профессионального образования, первый заместитель председателя Главного политико-просветительского комитета Наркомпроса РСФСР, ответственный редактор журнала «Коммунистическое просвещение», председатель правления Общества друзей советского кино, ректор Уральского политехнического института, первый секретарь Пермского горкома ВКП(б).

Биография 
Родился в 1896 году в Белгороде Курской губернии.

Окончил Киевское коммерческое училище, учился на юридическом факультете Киевского университета.

Участник революционного движения. В 1915—1918 годах занимался педагогической деятельностью, преподавал историю на вечерних курсах. Член РКП(б) с февраля 1919 года. В 1919 году работал в Одесском городском военном комиссариате, после высадки десанта ВСЮР в Одессе вёл подпольную работу. В 1919—1921 годах — на политработе РККА (в 1920 году — в Одесском и Харьковском военных округах).

В 1921—1925 годах — заведующий Донецким губернским отделом народного образования.

В 1925—1928 годах — заведующий Сибирским краевым отделом народного образования (СибкрайОНО), ответственный редактор журнала «Сибирский педагогический журнал» (с 1926 года — «Просвещение Сибири»). Делегат Первого краевого съезда Советов Сибири (декабрь 1925), выступил с докладом о состоянии образования и ликвидации неграмотности в крае. Был избран кандидатом в члены президиума Сибирского крайисполкома, назначен председателем комиссии по составлению плана введения всеобщего начального обучения в Сибири. Участвовал в работе Детской комиссии по борьбе с беспризорностью. Делегат Первого сибирского краевого научно-исследовательского съезда (1926), выступил с докладом «Подготовка кадров квалифицированных работников и научных исследователей Сибири» (совм. с Н. В. Гутовским).

С июля 1928 по январь 1930 года — первый заместитель председателя Главного политико-просветительского комитета Наркомпроса РСФСР, член коллегии Наркомпроса РСФСР. Ответственный редактор журнала «Коммунистическое просвещение», член Радиосовета при Народном комиссариате почт и телеграфов СССР, председатель правления Общества друзей советского кино. Входил в состав подкомиссии по культурным вопросам Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о районах сплошной коллективизации.

С февраля по май 1930 года — ректор Уральского политехнического института. Благодаря усилиям А. Я. Голышева удалось отстоять принцип единого учебного комбината в процессе проводимой в стране реформы высших учебных заведений, в ходе которой упразднялись многофакультетские вузы, а их факультеты были преобразованы в независимые втузы. На окраине Свердловска был построен Втузгородок, сохранилась единая территориально-учебная база бывших факультетов, что впоследствии упростило их воссоединение в 1934 году. В мае 1930 года должность ректора была упразднена.

С мая 1930 по сентябрь 1934 года — заведующий отделом культуры и пропаганды Уральского обкома ВКП(б) (с января 1934 года — Свердловского обком ВКП(б)). Избирался членом пленума и бюро Уральского обкома ВКП(б). С сентября 1934 года — первый секретарь Пермского горкома ВКП(б), член бюро Свердловского обкома ВКП(б). Делегат VIII Всесоюзного съезда Советов (1936).

26 февраля 1937 года в газете «Правда» была опубликована статья «Негодные методы партийного руководства» с резкой критикой А. Я. Голышева и деятельности Пермского горкома ВКП(б). В марте 1937 года снят с должности «за допущение <…> в работе ряда политических и организационных ошибок», в мае 1937 года исключён из партии. 3 мая 1937 года арестован по обвинению в терроризме и антисоветской деятельности, 4 августа 1937 года Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к ВМН и в этот же день расстрелян. 15 сентября 1956 года реабилитирован, определением Верховного суда СССР дело отменено за отсутствием состава преступления.

Семья 
 жена — Лидия Михайловна Голышева (1896—?), медицинский работник, арестована 25 октября 1937 года, 9 декабря 1937 года приговорена Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ как ЧСИР. До 15 августа 1938 года отбывала наказание в Акмолинском лагере жён изменников Родины, затем была переведена в Среднеазиатский ИТЛ.
 дочь — Анна Александровна Голышева (1922—?), в 1937 году отправлена в детучреждение.
 дочь — Ленина Александровна Голышева (1923—?), в 1937 году отправлена в детучреждение.
 сын — Лев Александрович Голышев (1929—?), в 1937 году отправлен в детучреждение.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены КПСС
Участники Революции и Гражданской войны на Украине (1917—1921)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Политработники РККА в годы Гражданской войны
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Выпускники Киевского коммерческого училища
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Ректоры Уральского технического университета
Члены Свердловского обкома КПСС
Первые секретари Пермского горкома КПСС
Делегаты VIII Всесоюзного съезда Советов
Репрессированные в СССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР